Las siglas CVR pueden aludir a:
 Cockpit voice recorder o Caja negra, que es el aparato encargado de registrar información en vuelos.
 Comisión de la Verdad y Reconciliación, informe sobre violencia armada interna del Perú entre los años 1980 y 2000.
 Crónica de veinte reyes, crónica medieval que comprende la historia de los reyes de Castilla desde Fruela II hasta Fernando III el Santo

 Número de registro de empresas en Dinamarca. Equivalente al NIF español.